74818 Iten, asteroide della fascia principale
Stefan Iten, calciatore svizzero
Iten, città del Kenya